Eine Klasse für sich bezeichnet:

 Eine Klasse für sich (Fernsehserie, 1984), deutsche Fernsehserie (ZDF) von 1984
 Eine Klasse für sich (1992), US-amerikanischer Kinofilm mit Geena Davis und Tom Hanks von 1992
 Eine Klasse für sich (2019), deutscher Fernsehfilm mit Hans Löw und Alwara Höfels von 2019
 Eine Klasse für sich (Fernsehserie, 2022), US-amerikanische Fernsehserie (Amazon Prime) von 2022
 Sylvia – Eine Klasse für sich, deutsche Fernsehserie (Sat.1)